

Francia 
 Hambach – comune del dipartimento della Mosella (Lorena)

Germania 
 Hambach – comune del circondario Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)